Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1997 () проводился в городе Калгари (Альберта) c 8 по 15 марта 1997 года. Турнир проводился в 68-й раз. В Альберте чемпионат проводился в 8-й раз, в Калгари — в 4-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в апреле 1997 в городе Берн (Швейцария).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (18-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды скипа Кевина Мартина это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Вик Петерс).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

1-я команда против 2-й

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 1997 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Вик Петерс

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Кевин Мартин

Примечания

Ссылки 
 Soudog's Curling History Site - 1997 LABATT BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1997

1997
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 1997 году